Марсе́ль Лефе́вр — имя и фамилия (в разных написаниях на французском языке) нескольких лиц: Лефевр, Марсель (; 1905—1991) — католический архиепископ, основатель Священнического братства святого Пия X.
 Лефевр, Марсель (, 1918—1944) — летчик авиаполка «Нормандия — Неман», Герой Советского Союза.
  (; род. 1937) — бельгийский художник и поэт.
  (; род. 1941) — квебекский писатель, режиссёр, художник, продюсер.